618 км, 618-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 618 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан). Код 737355.
 618 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 597250.